

Населені пункти та їхні частини

 Белиці — гміна в Пижицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Белиці — село в гміні Строне-Шльонські Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Белиці — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Белиці — село в гміні Тожим Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Белиці — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Белиці — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Белиці — село в гміні Сьверчув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Белиці — село в гміні Ламбіновіце Ниського повіту Опольського воєводства
 Белиці — село в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Белиці — село в гміні Машево Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Белиці — село в гміні Белиці Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Белиці — частина міста Бидгощ в Куявсько-Поморському воєводстві
 Белиці — частина села Ростковиці в гміні Вишоґруд Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Белиці — осада в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Белиці — осада в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки